Wierzba (polnisch für Weide) ist der Name mehrerer Ortschaften in Polen:
 Wierzba in der Woiwodschaft Lublin; siehe Gmina Stary Zamość
 Wierzba in der Woiwodschaft Łódź; siehe Gemeinde Nowa Brzeźnica
 Wierzba (Ruciane-Nida) in der Woiwodschaft Ermland-Masuren